Orange — слово, во многих языках означающее апельсин или оранжевый цвет. Также используется в ряде названий:
 Orange — оператор сотовой связи и интернет-провайдер во Франции.
 Orange Armenia — телекоммуникационная компания в Армении.
 Orange Israel — телекоммуникационная компания в Израиле.
 Orange Moldova — телекоммуникационная компания в Молдавии.
 Orange Business Services — французская телекоммуникационная компания.
 Orange County Choppers — производитель мотоциклов.
 Orange — японская анимационная студия.
 Orange Juice — шотландская рок-группа.
 Orange — манга, написанная и проиллюстрированная Итиго Такано.

См. также 
 Agent Orange
 Ориндж
 Оранж (значения) (Орандж)
 Апельсин (значения)